План Секо има више значења:

 План Секо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 План Секо (Сан Франсиско Телистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику